Alexandru al III-lea se poate referi la:

 Papa Alexandru al III-lea papă din 1159 până în 1181
 Alexandru al III-lea al Macedoniei, cunoscut ca Alexandru cel Mare (336 î.Hr.- 323 î.Hr.)
 Alexandru al III-lea cel Rău, domn al Țării Românești (1592-1593)
 Alexandru al III-lea al Rusiei (1845-1894), împărat al Rusiei
 Alexandru al III-lea al Scoției (1241-1286), rege al Scoției